

Espécies mais conhecidas

A 
 Quercus acrodonta
 Quercus acuta
 Quercus acutissima
 Quercus aegilops
 Quercus agrifolia
 Quercus alba
 Quercus aliena
 Quercus alnifolia
 Quercus ambrozyana
 Quercus arizonica
 Quercus audleyensis

B 
 Quercus ballota
 Quercus baloot
 Quercus bebbiana
 Quercus bennettii
 Quercus berberidifolia
 Quercus bicolor
 Quercus blumeana
 Quercus borealis
 Quercus brantii
 Quercus brevicaudata
 Quercus breviloba
 Quercus breweri
 Quercus brutia

C 
 Quercus calliprinos
 Quercus canariensis
 Quercus carlesii
 Quercus castaneifolia
 Quercus castanopsifolia
 Quercus catesbaei
 Quercus cerris
 Quercus chenii
 Quercus chiapasensis
 Quercus chinensis
 Quercus chrysolepis
 Quercus cleistocarpa
 Quercus coccifera
 Quercus coccinea
 Quercus comptoniae
 Quercus congesta
 Quercus cornea
 Quercus cornelius-mulleri
 Quercus corrugata
 Quercus crenata
 Quercus crispula
 Quercus cuspidata
 Quercus cyclobalanoides

D 
 Quercus dalechampii
 Quercus densiflora
 Quercus dentata
 Quercus discocarpa
 Quercus douglasii
 Quercus dumosa
 Quercus durandii
 Quercus durata

E 
 Quercus edulis
 Quercus ellipsoidalis
 Quercus emoryi
 Quercus engelmannii
 Quercus eyrei

F 
 Quercus fabrei
 Quercus faginea
 Quercus falcata
 Quercus fangshanensis
 Quercus fenestrata
 Quercus floribunda
 Quercus frainetto
 Quercus fusiformis

G 
 Quercus gambelii
 Quercus garryana
 Quercus gilva
 Quercus glabra
 Quercus glandulifera
 Quercus glauca
 Quercus gramuntia
 Quercus grosseserrata
 Quercus gussonei

H 
 Quercus haas
 Quercus hancei
 Quercus hartwissiana
 Quercus havardii
 Quercus henryi
 Quercus heterophylla
 Quercus hickelii
 Quercus hinckleyi
 Quercus hispanica
 Quercus humilis =Quercus pubescens
 Quercus hybrid

I 
 Quercus ilex
 Quercus ilicifolia
 Quercus imbricaria
 Quercus incana
 Quercus induta
 Quercus infectoria
 Quercus insignis
 Quercus ithaburensis

J 
 Quercus javanica
 Quercus john-tuckeri
 Quercus junghuhnii

K 
 Quercus kelloggii
 Quercus kerrii
 Quercus kewensis
 Quercus konishii
 Quercus korthalsii

L 
 Quercus laevis
 Quercus lamellosa
 Quercus lanata
 Quercus lanuginosa =Quercus pubescens
 Quercus laurifolia
 Quercus lepidocarpa
 Quercus leucotrichophora
 Quercus liaotungensis
 Quercus libanerris
 Quercus libani
 Quercus lindleyana
 Quercus lineata
 Quercus lobata
 Quercus longinux
 Quercus lucombeana
 Quercus lusitanica
 Quercus lyrata

M 
 Quercus macedonica
 Quercus macranthera
 Quercus macrocarpa
 Quercus macrolepis
 Quercus marilandica
 Quercus michauxii
 Quercus minima
 Quercus mirbeckii
 Quercus miyagii
 Quercus mongolica
 Quercus montana
 Quercus moulei
 Quercus muehlenbergii
 Quercus myrsinifolia

N 
 Quercus nigra
 Quercus nuttallii

O 
 Quercus obtusifolia
 Quercus oxyodon

P 
 Quercus pachyloma
 Quercus pacifica
 Quercus pagoda
 Quercus palmeri
 Quercus palustris
 Quercus parvula
 Quercus paucidentata
 Quercus pauciloba
 Quercus pedunculata
 Quercus pedunculiflora
 Quercus pendulina
 Quercus persica
 Quercus petraea
 Quercus phellos
 Quercus phillyraeoides
 Quercus polystachya
 Quercus pontica
 Quercus prinoides
 Quercus prinus
 Quercus pseudomolucca
 Quercus pubescens
 Quercus pumila
 Quercus pyrenaica

R 
 Quercus reevesii
 Quercus rex
 Quercus robur
 Quercus rotundifolia
 Quercus rubra

S 
 Quercus sadleriana
 Quercus salicina
 Quercus schochiana
 Quercus sclerophylla
 Quercus semecarpifolia
 Quercus serrata
 Quercus sessiliflora
 Quercus sessilifolia
 Quercus shumardii
 Quercus sicula
 Quercus sinuata
 Quercus skinneri
 Quercus sootepensis
 Quercus spinosa
 Quercus stellata
 Quercus stenophylla
 Quercus strombocarpa
 Quercus suber
 Quercus sundaica

T 
 Quercus texana
 Quercus teysmannii
 Quercus thelecarpa
 Quercus thomasii
 Quercus thomsonii
 Quercus tomentella
 Quercus tomentosicupula
 Quercus tribuloides
 Quercus trojana
 Quercus truncata
 Quercus turbinella
 Quercus turneri

U 
 Quercus undulata
 Quercus urticifolia

V 
 Quercus vaccinifolia
 Quercus variabilis
 Quercus velutina
 Quercus virgiliana
 Quercus virginiana

W 
 Quercus wislizeni
 Quercus wislizenii
 Quercus wrightii
 Quercus wutaishanica

X 
 Quercus x acutidens
 Quercus x alvordiana
 Quercus x macdonaldii

Quercus
Quercus